Ákos Takács – ex calciatore ungherese
 Emese Takács – schermitrice ungherese
 Géza Takács – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 György Takács – calciatore ungherese
 Károly Takács – tiratore a segno ungherese
 Krisztián Takács – nuotatore ungherese
 József Takács – calciatore ungherese
 Ladislav Takács – calciatore ceco
 Péter Takács – ex schermidore ungherese
 Sándor Takács – scacchista ungherese
 Tibor Takács – regista ungherese